Olaszország
Prignano Cilento, község Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében
Prignano sulla Secchia, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Modena megyében